Carlos Altamirano puede referirse a:

 Carlos Altamirano (n.1939), sociólogo argentino.
 Carlos Altamirano Orrego (1922-2019), político y dirigente socialista chileno.
 Carlos Altamirano Sánchez (n.1926), poeta ecuatoriano.
 Carlos Altamirano Toledo (n.1946), político mexicano.
 Carlos Altamirano Valenzuela (n.1954), artista visual chileno.